Tonkuhle ist
 eine Tagebaugrube zur Gewinnung von Ton, siehe Tonstich 
 ein Restsee einer Tongrube, siehe Ziegelteich
 die Kurzbezeichnung für den Bürgerrundfunk Radio Tonkuhle